Колотилівка - річка в Росії, притока Насвая.
 Колотилівка (село) - село на Слобожанщині, Красноярузький район, Білгородська область, Росія.
 Колотилівка (пункт пропуску)